|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Issum

Weblinks 

Issum
!